Балахнинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в 
Бодайбинском районе Иркутской области России. 

Административный центр — посёлок Балахнинский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1478 человек, в том числе 724 мужчины и 754 женщины.

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят населённые пункты:

Примечания 

Муниципальные образования Бодайбинского района
Городские поселения Иркутской области